Ладанник беловатый () — вид цветковых растений рода  семейства .

Густой кустарник высотой от 40 до 150 см. Листья очередные, опушенные, 5—10 см в длину. Цветки розовые, 5—7 см в диаметре, одиночные или в группах. Цветёт с апреля по июнь. Имеет слабый ароматический запах.

Родиной является Средиземноморский бассейн, особенно Пиренейский полуостров (Португалия, Испания, Гибралтар, Франция, Корсика, Италия, Марокко), где растёт на богатых известью почвах.

Примечания

Литература 
 Dankwart Seidel: Blumen am Mittelmeer. Treffsicher bestimmen mit dem 3er-Check. BLV, München 2002, ISBN 3-405-16294-7.

Ссылки 
 WebCite

Ладанниковые
Флора Европы
Флора Средиземноморья
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum